La  des championnats du monde de volley-ball féminin a été organisée au Brésil du 17 au .

Premier tour

Poule A

Poule B

Poule C

Poule D

Deuxième tour

Play-off vainqueurs des groupes

Play-off élimination

Quarts de finale

Demi-finales

Demi-finales 5-8

Demi-finales 1-4

Finales

Places 7-8

Places 5-6

Places 3-4

Places 1-2

Récompenses individuelles 
 MVP : Regla Torres 
 Meilleure attaquante : Mireya Luis  
 Meilleure contreuse : Regla Torres  
 Meilleure serveuse : Tomoko Yoshihara 
 Meilleure défenseur : Park Soo-Jeong 
 Meilleure passeuse : Tatiana Gratcheva 
 Meilleure réceptionneuse : Natalia Morozova 
 Meilleure marqueuse : Elena Batukthina

Classement final 

1994
Volley-ball féminin
Volley-ball féminin 1994
Volley-ball féminin Monde 1994
Monde féminin 1994
Monde féminin 1994
Monde féminin
Sport au Brésil en 1994
Sport en octobre 1994